Ivan Jurkovič bzw. Ivan Jurković ist der Name folgender Personen:

* Ivan Jurkovič (Bildhauer) (1893–1934), slowenischer Bildhauer
 Ivan Jurković (Geologe) (1917–2014), jugoslawischer Geologe
 Ivan Jurkovič (Erzbischof) (* 1952), slowenischer Erzbischof
 Ivan Jurković (Handballspieler) (* 1987), kroatischer Handballspieler